Jalkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jalkosaari (ö, lat 60,97, long 27,75), Södra Karelen, Villmanstrand, 
 Jalkosaari (ö, lat 61,16, long 28,03), Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar